Drago Bosnar (svećenik)
Drago Bosnar (RTV tehničar)